Daza hace referencia a:

 Daza, apellido.

Lugares 
Las Norias de Daza, localidad de la provincia de Almería, perteneciente al municipio de El Ejido

Personas 
Agustín Daza fue un eclesiástico español 
Benito Daza de Valdés, autor del primer libro sobre optometría en español
Bladimiro Cuello Daza, médico colombiano
Antonio Daza (desambiguación)
Camilo Daza (desambiguación)
Catherine Daza, modelo colombiana
Códice Daza es un cuaderno manuscrito
Constancio Carrasco Daza, abogado mexicano
Emilio Córdova Daza es un Gran Maestro Internacional de ajedrez peruano
Esteban Daza (Valladolid, c.1537 – Valladolid, entre 1591 y 1596), compositor y vihuelista español del Renacimiento
Fernando Daza Osorio, pintor muralista chileno 
Hilarión Daza Groselle fue un militar y presidente boliviano
Jorge Dangond Daza fue un político e industrial colombiano
José Daza fue un varilarguero, rejoneador y picador
José Silvano Daza fue un militar y político argentino
Juan Daza fue un eclesiástico y jurista español
Juan Salvador Anselmo Daza fue un militar criollo 
Mauricio Daza, contrabajista colombiano 
Nora Dazafue una chef gourmet
Paola Daza Dj y productora Colombiana de Música electrónica
Plácido Vega Daza fue un militar y político mexicano
Raúl Fernández Daza, diplomático chileno y actual embajador de Chile en Haití
Sancho Dávila y Daza, apodado el «Rayo de la Guerra»
Santiago Daza Bermúdez fue un agricultor y empresario peruano

Además 
Para la subetnia abricana "Daza" véase Tubu.